Smetana är ett tjeckiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Augustin Smetana, tjeckisk historiefilosof
 Bedřich Smetana, tjeckisk kompositör

Tjeckiska efternamn